Франкония:

 Франкония — историческая область в Германии.
 Франкония () — одно из племенных герцогств, образовавшихся на территории Восточно-Франкского королевства (Германии).
 Франкония — франкское государство.

См. также 
 Верхняя Франкония
 Нижняя Франкония
 Средняя Франкония